Heinz Kegel ist der Name folgender Personen:

* Heinz Kegel (Politiker) (1921–2003), deutscher Politiker (SPD)
 Heinz Kegel (Fußballspieler) (* 1927), deutscher Fußballspieler